Rebecca Rittenhouse
David Rittenhouse
Jessie Belle Rittenhouse
Rittenhouse Square
Médaille Rittenhouse
Kyle Rittenhouse